Мартыню́к () — украинская фамилия, образованная от имени Мартын.

Известные носители 
 Мартынюк, Адам Иванович (род. 1950) — советский и украинский политик, заместитель председателя фракции Коммунистической партии Украины в Верховной Раде.
 
 
 Мартынюк, Виктор Николаевич (1927—2017) — Герой Социалистического Труда.
 Мартынюк, Владимир Владимирович (род. 1968) — советский и украинский футболист.
 Мартынюк, Вячеслав Иванович (1954—2020) — полковник милиции.
 
 Мартынюк, Илья Сильвестрович (1869—???) — генерал-майор РИА, Георгиевский кавалер, генерал-хорунжий армии УНР.
 
 Мартынюк, Леонтий Святославович (род. 1971) — украинский политик.
 
 Мартынюк, Николай Ильич (1934—2021) — советский военно-морской деятель, вице-адмирал.
 Мартынюк, Николай Каленикович (1928—2015) — советский военный, государственный и политический деятель, генерал-полковник авиации.
 Мартынюк, Роман Александрович (род. 1987) — российский волейболист.
 Мартынюк, Сергей Станиславович (род. 1971) — советский и российский хоккеист.
 Мартынюк (Берлин), Татьяна Сергеевна (род. 1977) — белорусская шахматистка.
 Мартынюк, Ярослав Петрович (род. 1989) — украинский футболист, полузащитник футбольного клуба «Карпаты».

См. также 
 Мартынов

Примечания